Zbigniew Strzemiecki – poseł II (1957–1961) i III (1961–1965) kadencji Sejmu PRL
 Zbigniew Strzemiecki – szachista (ur. 1993)